Miejscowości w USA:
 St. Mary – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Ste. Genevieve
Gminy w USA:
 St. Mary (ang. St. Mary Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Hancock
 St. Mary (ang. St. Mary Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Waseca
 St. Mary (ang. St. Mary Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie McLean

Zobacz też 
 St Mary’s
 Saint Mary
 Święta Maria
 parafia St. Mary